Phaeo ist:

 eine Hyade; gräzisiert Phaio, siehe Hyaden (Mythologie)
 ein Asteroid, siehe (322) Phaeo
 eine Kanarienvogelsorte, siehe Phaeo (Vogel)